Il singolare del torneo di tennis Carolinas International Tennis 1977, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Corrado Barazzutti che ha battuto in finale Eddie Dibbs 7-6, 6-0.

Teste di serie 

  Eddie Dibbs (finale)

 Dick Stockton (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Carolinas International Tennis 1977